Moțoc este un nume de familie și se poate referi la:
 Ion Moțoc, boier moldovean din secolul secolul al XVI-lea
 Varlaam Moțoc, mitropolit al Moldovei (în perioada 1632-1653)
 Mircea D. Moțoc (1916-2006), inginer român

Vezi și 
 Motoc

Nume de familie românești